

Sigle 
 General Electric – Multinazionale statunitense

Chimica 
 Ge – simbolo chimico del germanio

Codici 
 GE – codice vettore IATA di TransAsia Airways
 GE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Georgia
 GE – sigla provinciale della Città metropolitana di Genova
 GE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Ginevra (Svizzera)
 GE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Girona (Spagna)
 GE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Genova (Italia)
 GE – codice ISO 3166-2:NL della provincia di Groninga (Paesi Bassi)

Informatica 
 .ge – dominio di primo livello della Georgia

Linguistica 
 Ge – lettera dell'alfabeto cirillico
 Lingua ge (codice ISO 639-3 hmj) – una delle lingue hmong
 Lingue gê – famiglia linguistica dell'America meridionale

Persone

Ge
 Andrea Ge (1966) – batterista italiano
 Nikolaj Nikolaevič Ge (1831-1894) – pittore russo
 Ge Hong (283-343) – scrittore, filosofo e politico cinese
 Ge You (1957) – attore cinese
 Ge Zhen (1987) – calciatore cinese

Gè
 Adriano Gè (1919-1996) – calciatore italiano

Altro 
 Gê – nome di una tribù dell'Amazzonia
 Gē – arma inastata cinese dell'Età del Bronzo
 GE – targa automobilistica di Gelsenkirchen (Germania)
 GE – targa automobilistica del Canton Ginevra (Svizzera)

Pagine correlate 
 Ge Fei

Altri progetti